Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute du 23 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betty Stöve et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1978
Sport en Californie en 1978
Tennis en janvier 1978